Az 1968. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 1500 méteres versenyszámát február 16-án rendezték. Az aranyérmet a holland Kees Verkerk nyerte meg. A második helyen holtverseny született, bronzérmet nem adtak ki. A Magyarországot képviselő Martos György a 27., Ivánkai György a 29., Martos Mihály a 45. helyen végzett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új olimpiai rekord született:

Végeredmény 
Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

 OR: olimpiai rekord

Jegyzetek

Források 

F01500